FFV steht als Abkürzung für:

 Fédération française de voile, der französische Segler-Verband
 Felines Foamyvirus, ein bei Katzen vorkommendes apathogenes Retrovirus
 Final Fantasy V, der fünfte Teil der Videospielreihe Final Fantasy
 Fixed first visit, alle Beanstandungen, die beim ersten Werkstattbesuch behoben wurden
 Flexible Fuel Vehicle (gelegentlich auch Fuel Flexible Vehicle genannt), deutsch etwa: „an den Kraftstoff anpassungsfähiges Fahrzeug“, ein Fahrzeug, das mit Benzin, den Alkoholen Methanol und Ethanol sowie beliebigen Mischungen dieser drei Kraftstoffe betrieben werden kann
 Fly540, eine kenianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Försvarets Fabriksverk, ein staatliches Rüstungsunternehmen in Schweden; später:
 Förenade Fabriksverken, ein staatlicher Rüstungskonzern in Schweden; später: Celsius AB
 FFV 016 (Mine), eine schwedische Mine mit Hohlladung
 Frankfurter Fußballverein, ein Vorläufer von Eintracht Frankfurt aus den 1910er Jahren
 Frauenfußballverein
 Freiheitlicher Familienverband, siehe Freiheitliche Partei Österreichs#Parteinahe Organisationen

FFV